Brown Town ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brown Town (Mississippi)
 Brown Town (North Carolina)

Siehe auch:
 Brown’s Town, Stadt auf Jamaika
 Browntown